Benedenwindse Eilanden (Kleine Antillen)
 Benedenwindse eilanden of ABC-eilanden, de tot deze groep behorende eilanden die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.
 Benedenwindse Eilanden (Frans-Polynesië)
 Britse Benedenwindse Eilanden
 De zuidoostelijke Hawaïaanse Eilanden worden soms ook aangeduid als 'Benedenwindse Eilanden'

Zie ook 
 Bovenwindse Eilanden